Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Anne Smith 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Candy Reynolds /  Anne Smith (finale)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1982